Йована Прекович  — сербська каратистка, олімпійська чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року, дворазова чемпіонка світу та  Європи.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Йована Прекович  на сайті World Karate Federation.

Сербські каратисти
Сербські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020